Адо́нц () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Адонц Авет Робертович (нар. 1963) — вірменський дипломат і політичний діяч.
 Адонц Грант Тигранович (1914—1987) — вірменський енергетик.
 Адонц Микола Георгійович (1871—1942) — вірменський історик, громадський діяч.
 Адонц Роланд Мушегович (1940—2015) — вірменський державний діяч.

Вірменські прізвища